Casabianca est un vocable (en corse : «  ») qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Camille de Casabianca (née en 1960), actrice et réalisatrice de cinéma ;

 Denise de Casabianca (née en 1931), monteuse de cinéma ;
 François-Xavier Joseph, comte de Casabianca (1796-1881), homme politique français, ministre du Commerce  et ministre des Finances en 1851 ;
 Jean Casabianca (né en 1960), officier de marine français ;
 Joseph Marie de Casabianca (1742-1803), général de division français au cours de la Révolution et du Premier Empire ;
 Joseph Marie Raphaël de Casabianca (1830-1919), homme politique français, fils de François-Xavier Joseph ;
 Julien de Casabianca (né en 1970), auteur–réalisateur ;
 Louis de Casabianca (1904-1976), architecte, urbaniste et peintre ;
 Luc-Julien-Joseph Casabianca ou Luce Casabianca ou Louis Casabianca (1762-1798), officier de marine, représentant de la Corse à Convention nationale (1792) et commandant du vaisseau L'Orient à la bataille d'Aboukir (1798), ayant inspiré le poème du même nom ;
 Maya Casabianca (1941-2018), chanteuse israélo-française ;
 Paul de Casabianca (1839-1916), homme politique français, fils de François-Xavier Joseph ;
 
 Raphaël de Casabianca (1738-1825), général et sénateur français, parent de Luc-Julien-Joseph ;
 Raphaël de Casabianca (1980-), animateur français de télévision.

Toponyme 

 Casabianca, une commune française du département de la Haute-Corse ;
 Casabianca, une ville de Colombie.

Bâtiments 
Casabianca est le nom donné à plusieurs navires français, dont des sous-marins, en hommage à Luc-Julien-Joseph Casabianca, tombé lors de la bataille d'Aboukir : 
 l'aviso à roues à aubes Casabianca, lancé en 1859 et réformé en 1884 ;
 l'aviso-torpilleur Casabianca, lancé en 1895 et perdu en Méditerranée en 1915 ;
 le sous-marin Casabianca (Q183), héros de la Seconde Guerre mondiale ;
 un escorteur d'escadre type T47 (D 631), lancé en 1954 ;
 le sous-marin nucléaire d'attaque Casabianca (S603), lancé en 1984.

Œuvres

Littérature 
 Casabianca est un poème en anglais de  Felicia D. Hemans (1793 - 1835) ; il est inspiré d'un fait d'armes de la bataille d'Aboukir (1798) et du nom de Luc-Julien-Joseph Casabianca.

Cinéma 
 Casabianca est un film français de Georges Péclet sorti en 1951, relatant les aventures du sous-marin Casabianca Q 183. Il ne faut pas le confondre avec le film Casablanca de Michael Curtiz, avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman.

Autre

Voir aussi 
 

Homonymie de bateaux